Pendulum může být:

 kyvadlo –  i 

v kultuře
 Pendulum (album) – album od skupiny Creedence Clearwater Revival z roku 1970
 Pendulum (film) – film  George Schaefera z roku 1968
 Pendulum (skupina) – elektronická drum'n'bassová skupina z Perthu ze západní Austrálie

Externí odkazy